Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Tsjechië. IJsland heeft geen ambassade in Tsjechië.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Tsjechië
IJslandse